Примера Дивисьон Венесолана 2010/2011 () — 55-й розыгрыш профессионального чемпионата Венесуэлы с момента его основания.

Участники

Апертура

Клаусура

Общая таблица

Финальная серия

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Чемпионат Венесуэлы 2010/2011 на rsssf.com

2010/2011
Венесуэла
2010 год в Венесуэле
2011 год в Венесуэле
Футбол в Южной Америке в 2010 году
Футбол в Южной Америке в 2011 году